Сергей Малый:
* Малый, Сергей Викторович (род. 1990) — украинский и казахстанский футболист.
 Малый, Сергей Дмитриевич (1923—1993) — Герой Советского Союза.